1966/67 was het 29ste seizoen van de Divizia A en het 49ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

1 Știința Craiova veranderde zijn naam in Universitatea Craiova.

2 Știința Cluj veranderde zijn naam in Universitatea Cluj.

3 Știința Timișoara veranderde zijn naam in Politehnica Timișoara.

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1966/67 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen